Schachworostiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Schachworostowka/Шахворостовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Schachworostiwka (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Schachworostiwka (Schytomyr)